El término Macoyahui puede referirse a:

 Macoyahui, localidad del municipio de Álamos, en el estado de Sonora, México;
 Macoyahui, localidad del municipio de El Fuerte, en e estado de Sinaloa, México;
 Pueblo macoyahui, tribu indígena del noroeste de México.